Jaro – municipalità di quarta classe nella Provincia di Leyte, Filippine
 Jaro – distretto della città indipendente altamente urbanizzata (HUC) di Iloilo, nelle Filippine
 Arcidiocesi di Jaro – arcidiocesi comprendente le province filippine di Iloilo e di Guimaras
 Jaro – antica divinità slava
 Pedro Jaro – ex calciatore spagnolo
 Jaro – squadra di calcio con sede a Jakobstad, in Finlandia